Fort Zeelandia kan syfta på:
 Fort Zeelandia, Benin
 Fort Zeelandia, Guyana  – en fästning på Fortön, en ö i Essequibos delta i regionen Essequibo Islands-West Demerara, Guyana
 Fort Zeelandia, Surinam – ursprungligen kallat Fort Willoughby
 Fort Zeelandia, Taiwan – en fästning vid Anping (Tainan) i Taiwan